Arrhenius kan syfta på:

 Arrhenius (släkter) – två släkter i Sverige
 Arrheniusbjörnbär – en rosväxtart

Namngivet efter Svante Arrhenius
 Arrhenius ekvation – en ekvation för en kemisk reaktion
 5697 Arrhenius – asteroid i huvudbältet
 Arrhenius (månkrater) – krater på månen
 Arrheniuslaboratoriet – vid Stockholms universitet

Personer med efternamnet Arrhenius 
 Anders Arrhenius (född 1947), kulstötare
 Anna-Lisa Arrhenius-Wold (1914–1994), matematiker
 Anna Horn af Rantzien, född Arrhenius (1924–2009), författare och politiker 
 Augusta Arrhenius (1839–1927), ballerina
 Axel Arrhenius (1858–1950), finlandssvensk lärare och botanist
 Birgit Arrhenius (född Klein 1932), professor i arkeologi
 Carl Axel Arrhenius (1757–1824), kemist
 Claudius Arrhenius (1627–1695), professor i historia, adlad Örnhjelm
 Elias Arrhenius (1883–1923), militär, verksam i Belgiska Kongo
 Erik Arrhenius (född 1932), biolog, professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet
 Gustaf Arrhenius (1922–2019), professor i oceanografi
 Gustaf Arrhenius (filosof) (född 1966), filosof
 Ingela P. Arrhenius, formgivare och illustratör
 Jacob Arrhenius (1642–1725), psalmförfattare och professor i historia
 Johan Arrhenius (1811–1889), botaniker och riksdagspolitiker
 Karin Arrhenius (född 1972), manusförfattare
 Lars Arrhenius, flera personer
 Lars Arrhenius (jurist) (född 1964)
 Lars Arrhenius (konstnär) (1966–2020)
 Leif Arrhenius (född 1986), diskuskastare och kulstötare
 Lilly Arrhenius Beyer (1904–1993), bosättningskonsulent och författare
 Niklas Arrhenius (född 1982), svensk-amerikansk diskuskastare och kulstötare
 Olof Arrhenius (1895–1977), botaniker och lantbrukskemist
 Robert Arrhenius (född 1979), handbollsspelare
 Sara Arrhenius (född 1961), skribent och konsthallschef
 Signe Maria Arrhenius (1913–2004), konstnär
 Sofia Arrhenius, född Rudbeck (1866–1937), fotograf 
 Svante Arrhenius (1859–1927), fysiker och Nobelpristagare i kemi
 Thordis Arrhenius (född 1964), arkitekturhistoriker